mazurek – ciasto kuchni polskiej
 Mazurek – nazwisko
 mazurek (Passer montanus) – ptak z rodziny wróbli
 s/y Mazurek – polski jacht
 Muzyka
 Mazurek Dąbrowskiego – hymn Polski
 Mazurek – polski taniec tańczony na wsi
 Mazurek – polski taniec stylizowany
 Mazurek – książka dla dzieci z płytą CD, wydana w 2010 r.
 Osoby
 Adam Mazurek (ur. 1953) – polski kontradmirał
 Bartłomiej Mazurek (1856-1937) – polski rzeźbiarz
 Beata Mazurek (ur. 1967) – polska polityk i urzędnik
 Feliks Róg-Mazurek (1914-1971) – polski bibliotekarz, socjolog i prawnik
 Franciszek Mazurek (1933-2009) – polski duchowny katolicki
 Grzegorz Mazurek (ur. 1976) – polski teoretyk i praktyk zarządzania i marketingu
 Henryk Mazurek – żołnierz Wojska Polskiego II RP
 Jagoda Mazurek (ur. 1996) – polska zawodniczka sumo
 Jakub Mazurek (ur. 1981) – polski aktor
 Jerzy Mazurek (ur. 1950) – polski polityk
 Józef Mazurek (1894-1959) – polski lekarz i wioślarz
 Katarzyna Mazurek (ur. 1981) – polska kapitan marynarki wojennej
 Leon Mazurek (1906-1940) – polski zapaśnik
 Maciej Mazurek (ur. 1963) – polski publicysta i poeta
 Magdalena Mazurek (ur. 1983) – polska siatkarka
 Michał Mazurek (ur. 1973) – polski urzędnik konsularny
 Robert Mazurek (ur. 1971) – polski dziennikarz i publicysta
 Sławomir Mazurek – ujednoznacznienie
 Urszula Mazurek (ur. 1937) – polska harfistka
 Zuzanna Mazurek (ur. 1991) – polska pływaczka